John Latham (ornitolog) (1740–1837) – angielski lekarz, ornitolog i przyrodnik.
 John Latham (sędzia) (1877–1964) – australijski polityk, prawnik i prezes Sądu Najwyższego Australii.